Eden Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Eden Island, British Columbia, ö, 
 Eden Island, Nunavut, ö,